Otscheretyne (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Zentrum der ukrainischen Oblast Donezk mit etwa 3600 Einwohnern.

Die Ortschaft liegt etwa 34 km nordwestlich vom ehemaligen Rajonzentrum Jassynuwata und 47 km nördlich von Donezk und besitzt einen Bahnhof an der Bahnstrecke Dnipro-Jassynuwata. Östlich der Siedlung verläuft die Fernstraße N 20.

Otscheretyne wurde 1880 im Zusammenhang mit dem Bau der Eisenbahn und des Bahnhofs gegründet, seit 1957 hat die Ortschaft den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Otscheretyne (Очеретинська селищна громада/Otscheretynska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 3 Siedlungen städtischen Typs Keramik, Schelanne und Werchnjotorezke, die 29 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die 9 Ansiedlungen Betmanowe, Kamjanka, Lastotschkyne, Losowe, Newelske, Pisky, Sjewerne, Stepowe und Woschod, bis dahin bildete sie zusammen mit der Siedlung städtischen Typs Keramik die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Otscheretyne (Очеретинська селищна рада/Otscheretynska selyschtschna rada) im Nordwesten des Rajons Jassynuwata.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort selbst ein Teil des Rajons Pokrowsk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Otscheretyne Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Informationen zum Ort (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Donezk
Rajon Pokrowsk